Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6–3, 6–7(4–7), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Сітка

Примітки 

Чемпіонат Туру WTA 1994, парний розряд
Парний розряд 1994